Ženská čtyřhra Upper Austria Ladies Linz 2020 probíhala v první polovině listopadu 2020, jakožto závěrečný turnaj sezóny ovlivněné pandemií covidu-19. Do deblové soutěže lineckého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v TipsAreně nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Češky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Po rozhodnutí Krejčíkové startovat jen ve dvouhře vytvořila Siniaková pár s krajankou Lucií Hradeckou, se kterou prohrála ve finále.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený  nizozemsko-slovinský pár Arantxa Rusová a Tamara Zidanšeková, který ve finále zdolal turnajové jedničky Lucii Hradeckou a Kateřinu Siniakovu  po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou trofej, když navázaly na srpnový triumf z Palerma. Obě vybojovaly svůj třetí deblový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazené páry 
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (finále) 
  Gabriela Dabrowská /  Věra Zvonarevová (semifinále) 
  Irina Baraová /  Sara Sorribesová Tormová (semifinále) 
  Arantxa Rusová /  Tamara Zidanšeková (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2020
WTA Tour 2020